Aleksi Laakso (né le  à Seinäjoki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il débute dans la SM-liiga avec les Espoo Blues.

Carrière internationale 
Il a représenté la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 ||Suomi U20 || Mestis ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||38 ||5 ||12 ||17 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Suomi U20 || Mestis ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Pelicans Lahti || SM-liiga || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Sport Vaasa || Mestis ||33 ||3 ||7 ||10 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 22|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 16|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 49|| 7|| 15|| 22|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 50|| 2|| 8|| 10|| 24|| 6|| 0|| 3|| 3|| 25
|-
|2014-2015 || HPK Hämeenlinna || Liiga ||60 ||2 ||5 || 7||48 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Sport Vaasa || Liiga ||51 ||2 ||14 ||16 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Sport Vaasa || Liiga ||50 ||5 ||13 ||18 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Graz 99ers || EBEL ||49 ||2 ||12 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||14 ||4 ||7 ||11 ||10
|-
|2018-2019 || HIFK || Liiga ||34 ||2 ||8 ||10 ||8 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2019-2020 || HIFK || Liiga ||46 ||3 ||2 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HIFK || Liiga ||10 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Pelicans Lahti || Liiga ||18 ||1 ||3 ||4 ||2 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2021-2022 || Pelicans Lahti || Liiga ||  ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 2|| 3|| 0|| -7|| align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Seinäjoki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HPK Hämeenlinna
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Graz 99ers
Joueur du HIFK